RMW steht für:
 Ruhrtal-Motorradwerke, ein Hersteller von Fahr- und Motorrädern (1919–1957) aus Arnsberg
 RMW-Befehl, ein Prozessorbefehl, der einen Datenwert aus dem Speicher lädt
 Bahnhof Mannheim-Waldhof (DS100-Code)

rmw steht für:
 Welsh-Romani (ISO-639-3-Code), Varietät des Romani in Wales

Abkürzung